HyperSnap — программа для «снятия» изображения с экрана монитора. Позволяет захватывать на выбор: окно целиком, без заголовка и рамок, отдельные элементы окна (кнопки, панели, меню и т. п.)), в том числе произвольной формы.

С версии 6.01.00 может захватывать текст с вебстраниц, диалоговых окон, и сохранять в редактируемом формате RTF с форматированием.

Возможно также получение скриншотов и захват текста с автопрокруткой.

Поддерживаются снимки с приложений в полноэкранном режиме (видеоплееры, игры DirectX, Direct3D, 3Dfx Voodoo).

Ссылки 
 
 
 

Утилиты
Графическое программное обеспечение
Shareware